8. mistrovství světa  v házené proběhlo ve dnech 28. února – 10. března v Německé demokratické republice.

Mistrovství se zúčastnilo 16 mužstev, rozdělených do čtyř čtyřčlenných skupin, z nichž první dva týmy postoupily do dvou semifinálových skupin. Vítězové semifinálových skupin hráli finále, týmy na druhém místě hrály o třetí místo a týmy na třetím místě o páté místo a poslední ve skupině hrály o sedmé místo. Týmy, které v základní skupině skončily na třetím místě, hrály o 9. – 12. místo. Mistrem světa se stal po čtvrté tým Rumunska.

Výsledky a tabulky

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Semifinále A

Semifinále B

Finále 
 Rumunsko -  NDR 14:12 (7:8)

10. března 1974 - Berlín

O 3. místo 
 Jugoslávie -  Polsko 18:16

10. března 1974 - Berlín

O 5. místo 
 SSSR -  Československo 26:24

10. března 1974 - Berlín

O 7. místo 
 Maďarsko -  Dánsko	22:15

10. března 1974 - Berlín

O 9. - 12. místo

Nejlepší střelci

Konečné pořadí

Kvalifikace

Evropa

Skupina A 

 Dánsko postoupilo na mistrovství světa.

Skupina B 

 Bulharsko postoupilo na mistrovství světa.

Skupina C 

 Francie postoupila na mistrovství světa.

Skupina D 

 Polsko postoupilo na mistrovství světa.

Skupina E 

 Španělsko postoupilo na mistrovství světa.

Afrika 

 Alžírsko postoupilo na mistrovství světa.

Amerika 

 USA postoupily na mistrovství světa.

Externí odkazy 
 (de) Ergebnisse der Handball-WM 1974
 (de) http://bundesligainfo.de/Archiv/WM/WM1974.php
 (en) Oficiální stránky IHF
 (en) Sportovní statistiky

Mistrovství světa v házené mužů
Házená v roce 1974
Házená v Německu
Házená v Berlíně
Sport v Německu v roce 1974
Sportovní události v Berlíně